Zielona Wieś peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Zielona Wieś, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Zielona Wieś, un village de la voïvodie de Poméranie.